Bezirksgericht Dresden bezeichnet

 Bezirksgericht Dresden (Königreich Sachsen), von 1855 bis 1879 ein Bezirksgericht im Königreich Sachsen
 Bezirksgericht Dresden (DDR), von 1952 bis 1993 ein Bezirksgericht in der DDR